Георги Наумов може да се отнася за:

 Георги Наумов (р. 1916) – комунистически партизанин, член на Югославската комунистическа партия
 Георги Наумов - Чарли (р. 1941) – български актьор
 Георги Наумов (р.?) – юрист и политик от Република Македония, министър на правосъдието на Р. Македония (20 март 1991 – 5 септември 1992)
 Георги Наумов (1877 - ?), български революционер от ВМОРО

Вижте също 
 Наумов